Jacques Simon peut faire référence à :
 Jacques Simon, révérend père de la Compagnie de Jésus, hagiographe du  ;
 Jacques Simon (1754-1825), polyphage, connu sous le nom de scène de Jacques de Falaise ;
 Jacques Simon (1875-1965), peintre et graveur ;
 Jacques Simon (1890-1974), peintre et maître verrier en Champagne ;
 Jacques Simon (1896-1971), général français ;
 Jacques Simon (1929-2015), paysagiste ;
 Jacques Simon (né en 1933), historien de l'Algérie contemporaine et de l'immigration ;
 Jacques Simon (né en 1938), coureur cycliste français ;
 Jacques Simon (1941-2017), dit Jacky Simon, footballeur ;
 Jacques Simon (1934-2009), peintre belge.